Королю́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 Королюк, Александр Иванович (род. 1976) — российский хоккеист, нападающий.
 Королюк, Алексей Алексеевич (1933—2002) — советский и российский скульптор и медальер.
 Королюк, Алексей Поликарпович (1926—2021) — украинский радиофизик, член-корреспондент НАН Украины.
 Королюк, Борис Лаврентьевич (1930—2016) — молдавский философ, ректор Бельцкого государственного университета (1975—1986).
 Королюк, Валентин Анатольевич (род. 1963) — украинский политик.
 
 Королюк, Всеволод Емельянович (род. 1956) — советский и молдавский музыкант, композитор.
 Королюк, Иван Петрович (1895—1944) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Королюк, Нина Ивановна (род. 1935) — советская и украинская писательница, искусствовед, педагог.
 Королюк, Прасковья Васильевна (1939—2010) — участница Оранжевой революции на Украине.